Владимир Николов Робев е български просветен деец и дипломат.

Биография 

Владимир Робев е роден в 1879 година в Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в семейството на видния възрожденец Никола Робев. Учи в битолската прогимназия. Изпратен е заедно със Симеон Радев като способни ученици в Отоманския императорски лицей в Цариград Мектеб-и-Султание. В 1895 година на път за Цариград, в Бошнак хан в Солун заедно с Радев е заклет за член на ВМОРО лично от Гоце Делчев. В Цариград става член на местния комитет, начело с Димитър Ляпов, като в него, освен Робев, членуват Никола Милев, Симеон Радев и други. Като член на революционната организация той участва и в акциите на Цариградския комитет по връчването на Проекта за реформи в Македония и Одринско по време на посещението в Цариград на княз Фердинанд, д-р Константин Стоилов и ген. Рачо Петров през 1896 г.

След като завършва лицея в Цариград, Робев заедно с Радев заминава да учи право в Женевския университет. В Женева в 1900 – 1901 година двамата редактират революционния вестник „Ефор“. По-късно помага на Радев в издаването и на „Мувман Маседониан“, на който Робев е секретар на редакцията под името Владимир Долин (Doline).

По-късно минава на дипломатическа служба. В 1914 година е управляващ българската легация в Берлин. Представител на България е в Смесената българо-гръцка комисия за бежанците. Управляващ Българската легация в Полша (1925 – 1926) и пълномощен министър на България в Полша (1926 – 1933). След това е пълномощен министър в Румъния.

Почива в София в 1971 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български дипломати от Македония
Родени в Битоля
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Посланици на България в Румъния
Посланици на България в Полша
Български журналисти от Македония
Робеви
Български юристи от Македония
Възпитаници на Женевския университет
Починали в София
Български имигранти от Македония в София